Ørnen (norwegisch für Adler) steht für:

 Ørnen Rocks, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Ørnen: En krimi-odyssé, Originaltitel der dänisch-deutschen Krimiserie Der Adler – Die Spur des Verbrechens (2004–2006)
 Ørneveggen, norwegischer Name für die Adlerstraße (Norwegen)